Velika nagrada Evrope 2012 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 24. junija 2012 na uličnem dirkališču Valencia Street Circuit v Valenciji. Zmagal je Fernando Alonso s Ferrarijem, drugo mesto je osvojil Kimi Räikkönen iz moštva Lotus, tretje pa Michael Schumacher iz moštva Mercedes. Schumacher se je na tej dirki, ki je bila zadnja dirka Formule 1 v Valenciji, zadnjič v svoji karieri povzpel na stopničke.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:39,626
| 1:38,530
| 1:38,086
| 1
|-
! 2
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:39,169
| 1:38,616
| 1:38,410
| 2
|-
! 3
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:38,825
| 1:38,570
| 1:38,475
| 3
|-
! 4
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:39,530
| 1:38,489
| 1:38,505
| 4
|-
! 5
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:39,464
| 1:38,531
| 1:38,513
| 5
|-
! 6
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:39,061
| 1:38,504
| 1:38,623
| 6
|-
! 7
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 1:39,651
| 1:38,703
| 1:38,741
| 7
|-
! 8
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:39,009
| 1:38,689
| 1:38,752
| 8
|-
! 9
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:39,622
| 1:38,563
| 1:38,801
| 9
|-
! 10
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:38,858
| 1:38,519
| 1:38,992
| 10
|-
! 11
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:39,409
| 1:38,707
|
| 11
|-
! 12
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 1:39,447
| 1:38,770
|
| 12
|-
! 13
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:39,388
| 1:38,780
|
| 13
|-
! 14
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 1:39,449
| 1:39,207
|
| 14
|-
! 15
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 1:39,353
| 1:39,358
|
| 15
|-
! 16
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 1:40,087
| 1:40,295
|
| 16
|-
! 17
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:39,924
| 1:40,358
|
| 17
|-
! 18
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:40,203
|
|
| 18
|-
! 19
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:40,395
|
|
| 19
|-
! 20
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 1:40,457
|
|
| 20
|-
! 21
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 1:42,171
|
|
| 21
|-
! 22
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 1:42,527
|
|
| 22
|-
! 23
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 1:42,675
|
|
| 23
|-
! DNS
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| brez časa
|
|
| —
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 57
| 1:44:16,649
| 11
| 25
|-
! 2
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 57
| +6,421
| 5
| 18
|-
! 3
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 57
| +12,639
| 12
| 15
|-
! 4
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 57
| +13,628
| 19
| 12
|-
! 5
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 57
| +19,993
| 8
| 10
|-
! 6
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 57 
| +21,176
| 6
| 8
|-
! 7
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 57
| +22,866
| 10
| 6
|-
! 8
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 57
| +24,653
| 9
| 4
|-
! 9
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 57
| +27,777
| 15
| 2
|-
! 10
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 57
| +35,961
| 14
| 1
|-
! 11
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 57
| +37,041
| 17
|
|-
! 12
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 57
| +34,630
| 3
|
|-
! 13
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 57
| +1:15,871
| 20
|
|-
! 14
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 57
| +1:34,654
| 16
|
|-
! 15
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 57
| +1:36,551
| 23
|
|-
! 16
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 56
| +1 krog
| 13
|
|-
! 17
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 56
| +1 krog
| 21
|
|-
! 18
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 56
| +1 krog
| 22
|
|-
! 19
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 55
| Trčenje
| 2
|
|-
! Ods
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 40
| Alternator
| 4
|
|-
! Ods
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 33
| Alternator
| 1
|
|-
! Ods
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 33
| Trčenje
| 7
|
|-
! Ods
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 26
| Trčenje
| 18
|
|-
! DNS
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 0
| Bolezen
|
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in viri 

Formula 1 sezona 2012
2012